UTX:
 UTX — 
 UTX — Форм-фактор встраиваемых систем
 UTX — ICAO-код авиакомпании ЮТэйр-Экспресс